Гриббон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гриббон, Гарри (1885—1961) — американский киноактер.
 Гриббон, Эдди ​​(1890—1965) — американский актёр немого кино.